Des autoroutes de plusieurs pays portent le code A270 :
  Autoroute allemande A270, autoroute urbaine à Brême ;
  Autoroute néerlandaise A270, reliant Eindhoven à Helmond.